Мартіль — долина у Марокко на північний схід від Тетуану
 Мартіль — річка в однойменній долині
 Мартіль — курорт у Марокко на Середземному морі